Andrzej Śliwiński (ur. 1926, zm. 2007) – polski urzędnik państwowy, wojewoda pilski
 Andrzej Śliwiński (ur. 1939, zm. 2009) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy chełmiński, biskup diecezjalny elbląski